Kascher ist der Familienname folgender Personen:

 Asa Kascher (* 1940), israelischer Philosoph und Linguist 

Siehe auch:
 Koscher